The Third Alarm – film del 1922 diretto da Emory Johnson
The Third Alarm – film del 1930 diretto da Emory Johnson